Guiñada puede referirse a:
 Guiñada o guiño.
 Guiñada, desvío del rumbo de una embarcación o aeronave.
 Guiñada, o pian, infección bacteriana.